Вторая лига Украины по футболу 2014—2015 — 23-й сезон второй лиги, который проходил с 25 июля 2014 года.

Участники 
В турнире принимают участие 10 команд:
 «Арсенал-Киевщина» (Белая Церковь)
 «Кремень» (Кременчуг)
 «Кристалл» (Херсон)
 НПГУ-«Макеевуголь» (Макеевка)
 «Оболонь-Бровар» (Киев)
 «Реал Фарма» (Овидиополь)
 «Скала» (Стрый)
 «Черкасский Днепр» (Черкассы)
 «Шахтёр-3» (Донецк)
 «Энергия» (Новая Каховка)

Турнирная таблица 

|
|
|
|
|
|
|

Приоритет: 1) очки; 2) разница голов; 3) Забитые голы; 4) Рейтинг честной игры

Результаты матчей

Стыковые матчи за места в Первой лиге

Регламент 
Команда, занявшая 3 место в второй лиге — «Кремень», встретилась в стыковых матчах с командой, занявшей 14 место в первой лиге — «Николаев». Соответственно сыграли между собой два матча — дома и на выезде. Первый матч состоялся 7 июня, второй матч — 11 июня 2015 года.

Первый матч

Второй матч 

«Николаев» выигрывает с общим счётом 1:0, и сохраняет за собой место в первой лиге.

Географическое распределение команд

Лучшие бомбардиры 

Источник: pfl.ua

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Профессиональной футбольной лиги

Вторая лига Украины по футболу
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2014/2015